Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1997 war das 43. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis zum 4. Mai 1997 in Brünn statt. Es war die erste Cadre-71/2-Europameisterschaft in Tschechien.

Geschichte 
Das Satzsystem wurde wieder abgeschafft und die Leistungen stiegen wieder. In Brünn gewann der Niederländer Henri Tilleman seinen ersten internationalen Titel im Cadre 71/2. Im Finale schlug er den Favoriten Fonsy Grethen in 4 Aufnahmen 250:112. Im Halbfinale gewann Grethen gegen den Drittplatzierten Louis Edelin mit 250:165 in nur einer Aufnahme. Die Hauptrunde fand ohne deutscher Spieler statt. In der stärksten Qualifikationsgruppe belegten Wolfgang Zenkner und Fabian Blondeel nur die Plätze zwei und drei hinter dem stark spielenden Belgier Patrick Niessen und schieden aus.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 26 Akteuren, wovon sich acht Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in den Vor-Qualifikationen, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier. Der dritte Platz wurde nicht mehr ausgespielt.

 MP = Matchpunkte

 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Brünn